Piperi peut désigner :
Piperi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Piperi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie ;
Piperi, une île grecque.